

Cinema 
A New Beginning – cortometraggio del 1912 diretto da Lloyd B. Carleton
A New Beginning – cortometraggio del 2007 diretto da Cody Djonne
A New Beginning – cortometraggio del 2011 diretto da Kirk Deis
A New Beginning – cortometraggio del 2012 diretto da Graeme Noble e John-William Noble
A New Beginning – cortometraggio del 2012 diretto da John C. McGrath
A New Beginning – cortometraggio del 2012 diretto da Nayla Al Khaja

Videogiochi 
 A New Beginning – videogioco del 2010 sviluppato dalla Daedalic Entertainment